Bergström se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Bergström
 Karin Bergström